Ukiah (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Ukiah (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon.